Kaiser-Ludwig-Platz steht für:
 Kaiser-Ludwig-Platz (Ettal), siehe Liste der Baudenkmäler in Ettal
 Kaiser-Ludwig-Platz (München)